Scholley ist der Familienname folgender Personen:

 Otto von Scholley (1823–1907), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Ruth von Scholley (1893–1969), deutsche Malerin